Rioppia är ett släkte av kvalster. Rioppia ingår i familjen Machadobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Rioppia